William Lovett (1800-1877) – propagator czartyzmu
 William Lovett (1892-1923) –  irlandzki gangster